Мартин Салмон ( ) — немецкий профессиональный  шоссейный велогонщик, выступающий с 2020 года за команду мирового тура «».

Карьера

Достижения 

 2015
 3-й  Чемпионат Германии — Групповая гонка (юниоры)
 5-й Чемпионат мира — Групповая гонка (юниоры)
 6-й Гран-при генерала Паттона (юниоры) — Генеральная классификация
 1-й — Этап 2
 6-й Giro della Lunigiana (юниоры) — Генеральная классификация
 2019
 1-й  Тур Словакии — Генеральная классификация

Примечания

Ссылки 
 Салмон, Мартин на FirstCycling
 Салмон, Мартин Профиль на сайте  
 
 
 
 
 
 

Велогонщики Германии